Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Mauritius:

|}

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Mauritius, Berge
!
Mauritius, Berge